Шило-Голицынское сельское поселение, Шило-Голицынское муниципальное образование — муниципальное образование в Ртищевском муниципальном районе Саратовской области России. Административный центр — село Шило-Голицыно. Образовано в 2006 году.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района»
 Устав Шило-Голицынского муниципального образования

Муниципальные образования Ртищевского района
Сельские поселения Саратовской области